Чжань Юнжань (Латіша Чжань) — тайванська тенісистка.
 Чжань Хаоцін (Енджел Чжань) — тайванська тенісистка.
 Чжань Юаньдін — тайванська футболістка.